Die Liste der Länderspiele der nordvietnamesischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der nordvietnamesischen Fußballnationalmannschaft, sofern sie bei der Organisation Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) gelistet sind. Die Ergebnisse sind stets aus nordvietnamesischer Sicht angegeben. Der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg), gelbe (Unentschieden) und rote (Niederlage) Hinterlegung gekennzeichnet. Es gilt das Ergebnis nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten. Eine grüne Unterlegung im Abschnitt Bilanz bedeutet eine positive Gesamtbilanz (mehr Siege als Niederlagen), eine gelbe Unterlegung eine ausgeglichene (ebenso viele Siege wie Niederlagen) und eine rote Unterlegung eine negative Bilanz (mehr Niederlagen als Siege).

Liste der Länderspiele

Statistik

Länderspielbilanz nach Gegner

Weblinks 
 Barrie Courtney: North Vietnam - List of International Matches, in: rsssf.com, abgerufen am 20. Februar 2014.

Einzelnachweise 

Nordvietnam Liste der Landerspiele
Nordvietnam
!